Щедритский — фамилия.

Известные носители:

 Щедритский, Измаил Алексеевич (1792—1869) — русский филолог, профессор Московского университета. 
 Щедритский, Алексей Иванович — русский педагог и писатель; штатный смотритель Переяславского училища.